Джон Александр Фуллер Мейтленд (; 7 апреля 1856, Лондон — 30 марта 1936, Карнфорт) — британский музыкальный критик и музыковед.

Бмография 
Окончил Кембриджский университет, учился также у Уильяма Рокстро и Эдварда Даннройтера. В 1889 г. сменил Фрэнсиса Хюффера как музыкальный критик газеты «Таймс» и оставался в этой должности до 1911 г.

Фуллер Мейтленд написал ряд статей для первого издания Музыкального словаря Гроува, а в 1904—1910 гг. подготовил второе издание, дополнив его статьями о новейших музыкантах, а также о главном редакторе первого издания, выдающемся музыковеде Джордже Гроуве, который из скромности не включил в первое издание статью о самом себе.

Вместе с Уильямом Баркли Скуайром Фуллер Мейтленд подготовил (1899) первое издание «Фитцвильямовой вирджинальной книги» — сборника клавирных пьес рубежа XVI—XVII вв., одного из главных источников современных знаний о британской музыке этого периода. Среди других изданий, подготовленных им, — сборник старинных английских песен, произведения Генри Пёрселла и др.

Фуллер Мейтленд написал четвёртый том, «Эпоха Генделя и Баха» (), для фундаментальной «Оксфордской истории музыки» (). Ему принадлежат также книги «Мастера немецкой музыки» (; 1894, очерки о 17 современных германских композиторах от Иоганнеса Брамса до Рихарда Штрауса), «Фортепианные произведения Шумана» (; 1927), «Клавирные сюиты Баха» (; 1928) и др.

Примечания

Ссылки 

Музыковеды Великобритании
Музыкальные критики Великобритании
Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)